Бату́мський прову́лок — провулок у різних населених пунктах України. Назва — на честь грузинського міста Батумі.

 Батумський провулок — провулок у місті Жмеринка, Вінницької області.
 Батумський провулок — провулок у місті Кропивницький.
 Батумський провулок — провулок у місті Сімферополь.
 Батумський провулок — провулок у місті Харків.

 Батумський провулок — зниклий провулок у місті Київ, існував у місцевості Ширма.

Провулки